Deux navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Verulam, d'après Francis Bacon, baron de Verulam :
 Le , un destroyer de la classe Admiralty V, lancé en 1917, coulé en 1919.
 Le , un destroyer de la classe V, lancé en 1943, vendu en 1972.

Verulam